Kastri (forme arcaiche: Kastrio e Kastrion) può riferirsi a diversi toponimi della Grecia:

Kastri di Evrymenes, un villaggio nella Prefettura di Giannina, anche conosciuta come Kastri Vassilopoulou
Kastri (Arcadia), un villaggio nella prefettura di Arcadia
Kastri (Citera), un antico insediamento sull'isola di Citera nella prefettura del Pireo
Kastri (Creta), un villaggio nella prefettura della Canea
Kastri (Focide), un villaggio presso Delfi
Kastri (Gozzo), principale centro dell'isola di Gozzo nella prefettura della Canea
Kastri (Larissa), un villaggio nella prefettura di Larissa
Kastri (Tesprozia), un villaggio della prefettura di Tesprozia